Absence (frz.: ‚Abwesenheit‘) steht für:
 Absence, epileptischer Anfall mit kurzer Bewusstseinspause, siehe Epilepsie#Generalisierte Anfälle
 The Absence, US-amerikanische Metal-Band
 Absence, internationaler Titel des Films Xue yun

Siehe auch:
 Abwesenheit